Чумбылат:

 Чумбылат — легендарный марийский князь, живший в XII веке и вошедший в марийскую мифологию.
 Чумбылат — известняковый утёс на левом берегу реки Немда, находящемся в Советском районе Кировской области, Россия.